Аоба:
 Аоба — японское мужское имя.
 Аоба — район города Иокогама.
 Аоба — район города Сендай.
 Аоба — остров в провинции Пенама, Вануату.
 Аоба — вулкан на острове Аоба в провинции Пенама, Вануату.
 (4292) Аоба — астероид из группы главного пояса, открытый 4 ноября 1989 год японским астрономом Масахиро Койшикава.
 «Аоба» — тип тяжёлых крейсеров японского императорского флота.
 «Аоба» — тяжёлый крейсер японского императорского флота.
 Аоба Куронума — персонаж анимэ и райнобэ «Durarara!!».
 Аоба Ямасиро — персонаж анимэ и манги «Наруто».
 Аоба Сигэру — персонаж анимэ и манги «Neon Genesis Evangelion».
 Аоба Сэрагаки — персонаж визуальной новеллы, анимэ и манги «Dramatical Murder».